

Persone 
 Adolfo Lampronti – ginnasta italiano
 Cesare Lampronti – pittore italiano
 Isacco Lampronti – rabbino, medico e filosofo italiano

Altro 
 Piazzetta Isacco Lampronti – piccola piazza in Via Vittoria a Ferrara